Ізотова Вероніка Едуардівна (1960) — радянська і російська актриса кіно.
 Ізотова Зоя Павлівна (1941) — українська радянська діячка, депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань.
 Ізотова Ірина Юліанівна (1952) — український астрофізик. Кандидат фізико-математичних наук (2002). Член Міжнародного астрономічного союзу та Європейського астрономічного товариства. Вчений секретар Української астрономічної асоціації (1991—1996) та Українського міжнародного комітету з питань науки і культури при НАН України (1996—2003).
 Ізотова Любов Андріївна (1946) — співачка (колоратурне сопрано), народна артистка України.

Див. також 
 Ізотов